Брінк (Brink) — данське, ісландське, нідерландське, німецьке, шведське прізвище.

 Бас ван ден Брінк
 Калле Брінк
 Ларс Брінк
 Марк Брінк
 Нільс Брінк
 Сйонні Брінк
 Стефан Брінк
 Юліус Брінк

Див. також 
 Бринк

Данські прізвища
Німецькі прізвища